Andrea Milani – calciatore nato nel 1919
Andrea Milani – calciatore nato nel 1980
Andrea Milani Comparetti – matematico